Lavi puede hacer referencia a:

 El Lavi, torero andaluz; o
 IAI Lavi, avión de combate israelí.